Abbatini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Abbatini (1595–1679), italienischer Komponist
 Guido Ubaldo Abbatini (1600–1656), italienischer Maler